D.J. White – cestista
Dewayne White – giocatore di football americano